Giorgi Kvaghinidze, (nascido em 6 de Março de 1987) é um futebolista  Georgiano que joga atualmente para o FC WIT Georgia

Referências 

 .

Futebolistas da Geórgia